

Відомі носії 

 Бистров Володимир Сергійович
 Бистров Марат В'ячеславович
 Бистров Олексій Петрович
 Бистров Сергій Іванович — Герой України.
 Бистров Юрій Васильович — радянський хокеїст.

російські прізвища